Tema (flexió), en les llengües que es declinen, part de la paraula que roman invariable al llarg de tota la declinació 
 Tema (morfologia lingüística), paraula més simple d'una família, la que conté l'arrel o lexema del que parteix qualsevol mot derivat sense cap afix o morfema
 Tema artístic, motiu que estructura una composició artística, vegeu 
 Tema (música), tipus de material que és utilitzat com a punt de partida o com a base per a la composició d'una peça o d'una part d'una peça musical.
 Tema i rema, part que correspon a la informació ja sabuda, en oposició al rema, vegeu 
 Tema (circumscripció administrativa), província de l'Imperi Romà d'Orient
 Tema (informàtica), aparença gràfica configurable en un programa o sistema operatiu, vegeu 
 Tema (Ghana), població
 Paper temàtic Tòpic literari''' o motiu recurrent